Sarvetjärn kan syfta på:
Sarvetjärnet, Dalsland, sjö i Åmåls kommun, 
Sarvetjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Sarvtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn